Manuel Cuyàs Duran (Mataró, 1922 – Mataró, 2005), dibuixant de còmic i il·lustrador català
 Manuel Cuyàs i Gibert (Mataró, 1952 - Badalona, 2020), escriptor i periodista català